Мос може бити:

 Мос (Доња Баварска), општина у округу Дегендорф, у њемачкој покрајини Баварска.
 Мос (ам Бодензе), општина у округу Констанц, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Мос (Естфолд), град и општина у округу Естфолд, у Норвешкој.
 Мананолигосахарид, угљени хидрат